анаморфоз, анаморфоза у фотографії та кінематографі
 анаморфоз (мистецтво) - навмисно викривлене зображення, яке з певної точки приймає правильний вигляд
 анаморфоз (мікологія)
 анаморфоз (ентомологія)

Література 
 Гусейн-Заде С. М., Тикунов В. С. Анаморфозы: что это такое? М.: Эдиториал УРСС, 2008. 168 с. ISBN 978-5-382-00691-8